Mistrzostwa Ameryki Południowej w Piłce Ręcznej Mężczyzn 2001 – szóste mistrzostwa Ameryki Południowej w piłce ręcznej mężczyzn, oficjalny międzynarodowy turniej piłki ręcznej o randze mistrzostw kontynentu organizowany przez PATHF mający na celu wyłonienie najlepszej 
męskiej reprezentacji narodowej w Ameryce Południowej. Odbył się w dniach 4–8 lipca 2001 roku w brazylijskim mieście Maringá. Tytułu zdobytego w 2000 roku broniła reprezentacja Brazylii.

W turnieju zwyciężyła niepokonana Argentyna przed występującą w juniorskim składzie Brazylią, brąz zdobyli Chilijczycy. Mistrzostwa były jednocześnie eliminacjami do Mistrzostw Ameryki 2002.

Faza grupowa

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Ameryki Południowej w sporcie
2001 w piłce ręcznej
Rozgrywki w piłce ręcznej
2001 w Brazylii
Piłka ręczna w Brazylii
Maringá